Le tournoi Santiago Open 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Santiago Open qui se déroule du 15 au  à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiées et un joueur invité Carlos Cornes. 

En finale, Borja Golán, natif de Saint-Jacques-de-Compostelle, remporte le titre face à au tenant Adrian Grant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Santiago Open
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Santiago Open
Squash en 2011
Sport en Espagne en 2011
Sport en octobre 2011